Макс Фуријан (Горичак, 19. септембар 1904 — Љубљана, 25. јул 1993) био је југословенски и словеначки глумац.

Филмографија 
Дугометражни филмови | ТВ филмови | ТВ серије | ТВ мини серије | Кратки филмови

Спољашње везе 
 

Рођени 1904.
Умрли 1993.
Југословенски глумци
Словеначки глумци